«Свеаборг» (, ) — советско-финская двухсерийная художественная историческая драма режиссёра Сергея Колосова по мотивам одноимённой повести Николая Семенкевича. Фильм рассказывает о вооружённом Свеаборгском восстании матросов и солдат, произошедшем  —  вблизи столицы Великого княжества Финляндского Гельсингфорса и совместной борьбе против самодержавной власти русских и финских революционеров.

Сюжет 

Посвящение во вступительной заставке первой серии:

В ролях

В эпизодах 

 Ю. Блинков
 О. Вальтер
 Павел Винник — священник
 Шавкат Газиев — солдат
 Дмитрий Днепров — офицер
 Л. Елкканен
 Алексей Зайцев — Власенко, солдат из Псковской губернии
 А. Климачёв
 Людмила Крашенинникова
 Юхани Кампулайнен
 Александр Лёвушкин — офицер, исполняющий романс
 Сергей Лисовский
 Лидия Меньшова
 Пётр Микшиев
 М. Кисканен
 Александр Пашутин — Лытиков, унтер-офицер
 Михаил Погоржельский — Пётр Столыпин
 Е. Паяла
 Юрий Потёмкин — солдат из Вологодской губернии
 Лев Поляков — Николай Николаевич Младший
 Михаил Розанов — солдат
 Анатолий Ромашин — Николай II
 Фёдор Севостьянов
 С. Сердехольм
 Сергей Торкачевский
 А. Тубилевич
 Михаил Туманишвили
 Александр Хотченков
 Виталий Шаповалов — солдат
 Харий Швейц
 Виктор Шульгин — подполковник, командир миной роты
 Владимир Эренберг — капитан корабля
 Александр Петров — солдат из Тверской губернии
 Валерий Павлович Крестьянинов — солдат из Новгородской губернии
 Михаил Бочаров — военный из внутренней охраны крепости

Съёмочная группа 

 Авторы сценария: Сергей Колосов, Пааво Ринтала
 Режиссёр-постановщик: Сергей Колосов
 Главный оператор: Валентин Железняков
 Главный художник: Михаил Карташов
 Композитор: Юрий Левитин
 Звукооператор: Леонид Булгаков (в титрах Л. Булгаков)
 Дирижёр: Эмин Хачатурян (в титрах Э. Хачатурян)
 Режиссёры: Антеро Руухонен, Михаил Туманишвили
 Художник по костюмам: Ганна Ганевская
 Монтаж: В. Янковский
 Художники-гримёры: Н. Балдина, Л. Маркканен
 Художники: Г. Кошелев, Е. Линдфорс
 Художник-фотограф: Л. Естэр
 Комбинированные съёмки:
 оператор — Ю. Потапов
 художник — Н. Спиридонова
 Ассистенты:
 режиссёра — В. Рублёва, А. Панов, А. Ниёми, М. Сойнисто, П. Копонен, Л. Франссила
 оператора — А. Климачёв
 художника по костюмам — А. Духавина, М. Траат
 Редактор: И. Виноградов
 Консультанты:

Художественные особенности

Рецензии и критика 
По заявлению режиссера фильма С. Колосова данный фильм - «продолжение поисков в создании телефильмов на подлинно документальном, реально историческом материале».

 

По мнению известного финского радиожурналиста Юхани Линдстрема, основной причиной Свеаборгского восстания послужила Первая русская революция 1905—1907 гг., и произвол среди русских офицеров внутри крепости на протяжении многих десятилетий.

См. также 
 Севастополь

Примечания

Литература 
 Последовательность // Советская культура. 1971. N 154. С.3.
Семенкевич Н. Н. Свеаборг. М. Воениздат 1966.
 Цион С. А. Три дня восстания в Свеаборге. Гельсингфорс: Фугас. 1907

Ссылки 
 

Свеаборг
Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1972 года
Телефильмы студии «Мосфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Фильмы Yle
Телефильмы-драмы СССР
Телефильмы на русском языке
Фильмы о революционерах
Фильмы о Первой русской революции
Фильмы на финском языке
Фильмы-драмы Финляндии